Pizzala ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Pizzala (1808–1882), italienisch-österreichischer Theaterschauspieler, siehe Carl Dolt
 Caroline Pizzala (* 1987), französische Fußballspielerin